Борисівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та УРСР.

 Борисівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ярунський район
 Борисівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район
 Борисівська сільська рада — Одеська область, Татарбунарський район
 Борисівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Борисівська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район